

Основание университета (1916—1919)

Создание ФОНа, рабочего и технического факультетов (1919—1921)

Создание педагогического и химического, упразднение технического факультета (1922—1929)

Выделение факультетов в самостоятельные институты; восстановление университета (1930—1937)

ПГУ в военные и послевоенные годы (1941 — начало 1960-х)

Университет в 1990—2000-е годы

Примечания

Литература 
 
 
 Усть-Качкинцева С. В., Вержбицкий Ф. Р. Виктор Фёдорович Усть-Качкинцев: биографический очерк. Пермь: Перм. гос. ун-т, 2006. 324 с.

Пермский государственный университет